Иван Ильич Крыжка — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в селе Ночки. Член КПСС с года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1989 гг. — на комсомольской и партийной работе в сельском хозяйстве Алтайского края, первый секретарь Солонешенского, Смоленского и Бийского райкомов КПСС Алтайского края, ректор Алтайского государственного аграрного университета, заведующий кафедрой организации предприятий агропромышленного комплекса Алтайского государственного аграрного университета.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Умер после 1989 года.

Ссылки 
 Крыжка
 Крыжка

Первые секретари районных комитетов КПСС
Ректоры вузов СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС